Berlijns voetbalkampioenschap 1901/02 (DFuCB), georganiseerd door de Duitse voetbal- en cricketbond
 Berlijns voetbalkampioenschap 1901/02 (VBB), georganiseerd door de Berlijnse voetbalbond